

Караозек — село, Балхаський район, Алматинська область
 Караозек — аул, Буландинський район, Акмолинська область
 Караозек — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Караозек — село, Кизилординська міська адміністрація, Кизилординська область
 Караозек — станційне селище, Кизилординська міська адміністрація, Кизилординська область
 Караозек — село, Жетисайський район, Туркестанська область

Див. також 
 Кара-Озек